Feijoo, Feijóo oder Feijoó ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Núñez Feijóo (* 1961), spanischer Politiker 
 Arturo Souto Feijoo (1902–1964), spanischer Künstler
 Benito Jerónimo Feijoo (1676–1764), spanischer Ordensgeistlicher und Gelehrter
 Daniela Feijoó (* 1997), peruanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Feijó